Советский — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Ковыльского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, к северу от автодороги , вблизи железнодорожной линии Тамбов — Ртищево, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к западу от города Кирсанова, административного центра района. Абсолютная высота — 207 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 42,9 %, женщины — соответственно 57,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 47 чел.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района